

Persone
 Hubert Godart (1913-1983) – ciclista su strada belga
 Jean-Baptiste Godart (1775-1825) – entomologo francese
 Louis Godart (1945) – archeologo belga naturalizzato italiano
 Maxime Godart (1998) – attore francese

Altro
 7043 Godart – asteroide